The World (expression anglaise signifiant « Le Monde ») peut désigner :
 The World , le nom du MMO auquel les joueurs jouent dans l'univers de fiction .hack ;
 The World, l'univers de fiction dans lequel évoluent les personnages créés par Akira Toriyama ;
  The World , un film chinois de 2005 réalisé par Jia Zhangke ;
  The World , un journal de Johannesburg (Afrique du Sud) ;
 The World, une ancienne émission de télévision britannique ;
 The World, un archipel artificiel en construction au large des côtes de Dubaï ;
 The World, sculpture monumentale de Jean-Claude Meynard de 2010 surplombant le village de Valbonne Sophia Antipolis (Alpes-Maritimes, France) ; 
 , un paquebot de croisière, hébergeant une communauté résidente copropriétaire du navire ;
 The World (ザ・ワールド, Za Wārudo) le stand de Dio Brando, personnage de JoJo's Bizarre Adventure.

Voir aussi 
 
 
 Le New York World, un quotidien publié à New York entre 1860 et 1931.

Homonymie